Ruta 74 o Carretera 74 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 74.
 Ruta Provincial 74, en la provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 74, en la provincia de Río Negro, sobre parte de la traza de la antigua Ruta Nacional 241.

Chile 
 Ruta CH-74.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal 74.

Uruguay 
 Ruta 74.

Carreteras por número